Раєцький (), жіноча форма Раєцька () — прізвище польського походження. Відомі носії:
 Олександр Раєцький — російський шахіст

 Анна Раєцька — польська художниця